

Obras artísticas 
 La novela Los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena.
 La película Los renglones torcidos de Dios de 1983 basada en la obra homónima.
 La película Los renglones torcidos de Dios de 2022 basada en la obra homónima.

Música 
 La canción Los renglones torcidos de Dios del grupo Mägo de Oz